Махмýтов — тюркская фамилия. Известные носители:
 Махмутов, Александр Мусафович (род. 1966) — советский и российский боксёр.
 Махмутов, Анас Хусаинович (1930—2020) — экономист, доктор экономических наук, профессор.
 Махмутов, Аркадий Викторович (род. 1961) — советский и киргизский футболист.
 Махмутов, Закий Гизатович (1934—2008) — башкирский певец.
 Махмутов, Марат Максутович (род. 1975) — российский футболист.
 Махмутов, Мирза Исмаилович (1926—2008) — советский и российский педагог-теоретик, востоковед.
 Махмутов, Фавир Шарифуллинович (1939—1988) — советский машинист, кавалер ордена Трудовой Славы.